Presidentes de Latinoamérica puede referirse a:
 Al conjunto de los jefes de Estado de los países latinoamericanos
 A la serie de televisión argentina: Presidentes de Latinoamérica